Corticata — надгрупа еукаріот. Таксон запропонував у 2002 році британський таксономіст Томас Кавальє-Сміт. Corticata означає «ті, що мають кортекс (посилений зовнішній шар клітини)». До клади Кавальє включив рослини в широкому сенсі (Plantae: зелені рослини, червоні та зелені водорості, глаукофіти) та хромальвеоляти (Chromalveolata: альвеоляти (Alveolata), гетероконти (Heterokontophyta), гаптофіти (Haptophyta) і криптофіти (Cryptophyta) ). Згодом Кавальє-Сміт запропонував віднести до клади також ризарій (Rhizaria). 2007 року за молекулярно-генетичними даними було виявлено їх спорідненість з гетероконтами та альвеолятами і їх об'єднали у супергрупу SAR. Розширений таким чином таксон отримав нову назву Diaphoretickes. У популярній літературі обидві назви іноді вважають синонімами.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Cavalier-Smith 2002:

Джерела 

Еукаріоти